Asnières w departamencie Eure
 Asnières-sur-Seine